Amin kan syfta på:

Aminer – inom kemin organiska ammoniakderivat som har en eller flera av sina väteatomer ersatta med en organisk grupp
Biogen amin – biogenisk substans med en amin-grupp.
General Idi Amin Dada – en fransk dokumentär från 1974 om den ugandiske diktatorn Idi Amin

Personer

Efternamn
Ahmad Amin, egyptisk författare och historiker.
Amal Amin, auktor.
Hafizullah Amin, afghansk politiker.
Haj Amin al-Husseini, palestinsk nationalist, muslimsk religiös ledare och officer.
Idi Amin, ugandisk militär, president och diktator. 
Jabar Amin, miljöpartistisk riksdagsledamot.
Muhammad ibn Harun al-Amin, abbasidisk kalif.
Muhammad Rizgar Amin,  irakisk jurist som ledde rättegången mot Saddam Hussein
Omar M. Amin, parasitolog. 
Qasim Amin, egyptisk jurist och författare. 
Samir Amin, egyptisk ekonom.

Förnamn
Amin Affane, svensk-marockansk fotbollsspelare. 
Amin Asikainen, finländsk boxare.
Amin Maalouf, libanesisk författare.
Amin Nazari, svensk fotbollsspelare.
Amin Zaoui, algerisk författare.
Makhdoom Amin Fahim, pakistansk politiker. 
Mammed Amin Rasulzade, azerbajdzjansk politiker och författare.

Se även
Mohammad al-Amin-moskén – moské i Beirut.